Die Liste der Hochhäuser in Winterthur führt die in Winterthur existierenden Hochhäuser ab einer strukturellen Höhe von 25 Metern auf. Nicht erfasst sind Sendemasten.

Gesetzliche Bestimmungen 
Die Vorgaben aus dem Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG), der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) sowie der Bau- und Zonenordnung der Stadt Winterthur (BZO) stellen die baurechtlichen Grundlagen für jedes Projekt mit Höhenentwicklung dar. Um von der Regelbauweise (Zonenplan) und damit u. a. von der maximalen Gebäudehöhe abweichen zu können, ist laut BZO Art. 72 bei jedem Projekt die Ausarbeitung eines Gestaltungsplanes bzw. einer Sonderbauvorschrift und damit die Zustimmung des Grossen Gemeinderats notwendig. Voraussetzung für Abweichungen ist, dass mit dem Projekt ein gegenüber der Regelbauweise gewinnbringendes Ergebnis erzielt wird, welches im öffentlichen Interesse liegt. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Nachbarschaft, insbesondere z. B. durch Schattenwurf und die Beeinträchtigung möglicher künftiger Entwicklung in der Umgebung, ist auszuschliessen.

Liste der bestehenden Hochhäuser

Weblinks 

 
 Die Skyline bleibt bescheiden – Zeitungsartikel Landbote vom 5. Januar 2012 (PDF; hochgeladen von winterthur-glossar.ch)

Einzelnachweise 

!
Winterthur